Die Spitzenklöpplerin steht für:

 Die Spitzenklöpplerin (Film), französischer Spielfilm von Claude Goretta (1977)
 Die Spitzenklöpplerin (Lainé), Roman von Pascal Lainé
 Die Spitzenklöpplerin (Netscher), Gemälde von Caspar Netscher
 Die Spitzenklöpplerin (Vermeer), Gemälde von Jan Vermeer (1669/70)